Innocent Victim — одинадцятий студійний альбом англійської групи Uriah Heep.

Композиції 
 Keep on Ridin' — 3:40
 Flyin' High — 3:19
 Roller — 4:41
 Free 'n' Easy — 3:05
 Illusion — 5:05
 Free Me — 3:34
 Cheat 'n' Lie — 4:54
 The Dance — 4:49
 Choices — 5:49

Джерела 
 Innocent Victim  allmusic
 Innocent Victim  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep